

Patronyme 

 Charles-Claude Fauriel (1772-1844), historien, linguiste, critique et érudit français.

Toponyme 

 Lycée Claude-Fauriel, établissement scolaire français de Saint-Étienne.